Hernando Arias de Saavedra (noto anche come Hernandarias) – politico e militare spagnolo
Hernandarias – distretto del Paraguay
Villa Hernandarias – comune dell'Argentina